Il Giza 45 è un cotone egiziano di alta qualità. Viene coltivato esclusivamente in una piccola zona ad est del delta del Nilo, dove le particolari condizioni climatiche, con basse escursioni termiche, piogge abbondanti tra ottobre ed aprile e alta umidità dell'aria, consentono la crescita di un cotone con fibre uniformi e regolari, tali da renderlo tra i più rinomati al mondo.

La raccolta dei fiocchi avviene manualmente in diverse fasi, per consentire il prelievo solo dei fiocchi al giusto grado di maturazione.

Ciò che rende questo cotone eccezionale è la finezza delle fibre (già di notevole lunghezza, 36 mm) misurata dal micronaire, dal valore medio di 2,95. La resistenza rimane in ogni caso elevata, vicina a quella dei cotoni meno fini.

Il connubio di resistenza e finezza consente di ottenere i migliori filati al mondo in quanto a parità di titolo del filato, cioè di diametro, è possibile unire in un filo un numero maggiore di fibre elementari.

I tessuti ricavati dal cotone Giza 45 risultano di conseguenza estremamente fini, resistenti, con una mano soffice e setosa, tali da renderli ideali per la produzione di camicie di alta qualità.

Voci correlate
Industria tessile
Percalle

Cotone